Demetriusz III Aniketos – władca indo-grecki, panujący nad Gandharą i zachodnim Pendżabem około 100 p.n.e.
 Demetriusz III Filopator – władca Seleucydów, panujący w latach 95-88 p.n.e.